Matteo Berrettini era il detentore del titolo, ma si è ritirato per infortunio prima dell'inizio del torneo.

In finale Albert Ramos-Viñolas ha sconfitto Cedrik-Marcel Stebe col punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Lorenzo Sonego (secondo turno)

  João Sousa (semifinale)
  Roberto Carballés Baena (quarti di finale)
  Pablo Andújar (semifinale)
  Corentin Moutet (primo turno)

Qualificati 

  Filippo Baldi (primo turno)
  Daniel Elahi Galán (primo turno)

  Gian Marco Moroni (secondo turno)
  Dennis Novak (primo turno)

Wildcard 

  Sandro Ehrat (primo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)

  Tommy Robredo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2019